Can Viñals, habitatge al municipi de Cardedeu (Vallès Oriental) 
 Biografies:
 Frederic Viñals (?, dècada de 1910? – ?), pilot de motociclisme català, tres vegades campió d'Espanya de velocitat 
 Frederic Viñals i Iscla, pintor autodidacte 
 José Viñals Correas (Corralito, Argentina, 1930 - Màlaga, Espanya, 2009),
 José Viñals Iñiguez
 Melcior Viñals (Barcelona, 1878-1938), arquitecte modernista 
 Octavio César Viñals González (Castelló de la Plana, 1970), futbolista castellonenc
 Ramon Viñals i Soler (Barcelona, 1934), empresari i polític 
 Rosa Viñals i Lladós (Abella de la Conca, 1883 - Barcelona, 1945), cirurgiana i llevadora que s'ha relacionat amb el feminisme